palacz – zawód 
 palacz – określenie osoby palącej tytoń
 Maciej Palacz (1806–1885) – wielkopolski powstaniec i polityk
 „Palacz” – postać z serialu Z Archiwum X 
 Palacz – film z 2010 roku